Les o LES puede referirse a:
 Lés, población de la provincia de Lérida, Cataluña, España;
 Abreviatura de autor del botánico Donald H. Les;
 Lupus eritematoso sistémico o simplemente lupus, una enfermedad autoinmune crónica que afecta al tejido conjuntivo;
 Ley de Economía Sostenible, conjunto de medidas aprobadas en España en 2011 entre las que destaca una disposición final conocida popularmente como Ley Sinde;
 Lesoto, según el código de país del Comité Olímpico Internacional.